Pheidole — рід мурашок підродини Myrmicinae. Містить понад 1000 видів.

A 

 Pheidole aana Wilson & Taylor, 1967
 Pheidole aberrans Mayr, 1868
 Pheidole absurda Forel, 1886
 Pheidole acamata Wilson, 2003
 Pheidole acantha Eguchi, 2001
 Pheidole accinota Wheeler, 1925
 Pheidole aciculata Wilson, 2003
 Pheidole aculifera Wilson, 2003
 Pheidole acutidens (Santschi, 1922)
 Pheidole ademonia Wilson, 2003
 Pheidole adrianoi Naves, 1985
 Pheidole aeberlii Forel, 1894
 Pheidole aenescens Wilson, 2003
 Pheidole aequiseta Santschi, 1923
 Pheidole aglae Forel, 1913
 Pheidole agricola Wilson, 2003
 Pheidole ajax Forel, 1899
 Pheidole akermani Arnold, 1920
 Pheidole alacris Santschi, 1923
 Pheidole alayoi Wilson, 2003
 Pheidole albidula Santschi, 1928
 Pheidole albipes Wilson, 2003
 Pheidole alexeter Wilson, 2003
 Pheidole alfaroi Emery, 1896
 Pheidole alienata Borgmeier, 1929
 Pheidole allani Bingham, 1903
 Pheidole allarmata Wilson, 2003
 Pheidole alpestris Wilson, 2003
 Pheidole alpinensis Forel, 1912
 Pheidole alticola Wilson, 2003
 Pheidole amabilis Wilson, 2003
 Pheidole amata Forel, 1901
 Pheidole amazonica Wilson, 2003
 Pheidole amber Donisthorpe, 1941
 Pheidole ambigua Wilson, 2003
 Pheidole ambonensis Karavaiev, 1930
 Pheidole ampla Forel, 1893
 Pheidole amplificata Viehmeyer, 1914
 Pheidole anastasii Emery, 1896
 Pheidole andrieui Santschi, 1930
 Pheidole androsana Wheeler, 1905
 Pheidole angulicollis Eguchi, 2001
 Pheidole angulifera Wilson, 2003
 Pheidole angusta Forel, 1908
 Pheidole angusticeps Wilson, 2003
 Pheidole anima Wilson, 2003
 Pheidole annemariae Forel, 1918
 Pheidole annexa Eguchi, 2001
 Pheidole anthracina Forel, 1902
 Pheidole antillana Forel, 1893
 Pheidole antipodum (Smith, 1858)
 Pheidole aper Forel, 1912
 Pheidole aphrasta Zhou & Zheng, 1999
 Pheidole arachnion Wilson, 2003
 Pheidole araneoides Wilson, 2003
 Pheidole arboricola Wilson, 2003
 Pheidole arcifera Santschi, 1925
 Pheidole arctos Wilson, 2003
 Pheidole areniphila Forel, 1910
 Pheidole argentina (Bruch, 1932)
 Pheidole arhuaca Forel, 1901
 Pheidole ariel Wilson, 2003
 Pheidole aripoensis Wilson, 2003
 Pheidole aristotelis Forel, 1911
 Pheidole arnoldi Forel, 1913
 Pheidole aspera Mayr, 1862
 Pheidole asperata Emery, 1895
 Pheidole asperithorax Emery, 1894
 Pheidole aspidata Eguchi & Bui, 2005
 Pheidole astur Wilson, 2003
 Pheidole athertonensis Forel, 1915
 Pheidole atticola Forel, 1912
 Pheidole atua Wilson & Taylor, 1967
 Pheidole aurea Wilson, 2003
 Pheidole aurivillii Mayr, 1896
 Pheidole auropilosa Mayr, 1887
 Pheidole avia Forel, 1908
 Pheidole azteca Wilson, 2003

B 

 Pheidole bahai (Forel, 1922)
 Pheidole bajaensis Wilson, 2003
 Pheidole bakeri Forel, 1912
 Pheidole balzani Emery, 1894
 Pheidole bambusarum Forel, 1908
 Pheidole bandata Bharti, 2004
 Pheidole barbata Wheeler, 1908
 Pheidole barreleti Forel, 1903
 Pheidole barumtaun Donisthorpe, 1938
 Pheidole batrachorum Wheeler, 1922
 Pheidole beauforti Emery, 1911
 Pheidole bellatrix Wilson, 2003
 Pheidole belli Mann, 1919
 Pheidole beloceps Wilson, 2003
 Pheidole bequaerti Forel, 1913
 Pheidole bergi Mayr, 1887
 Pheidole bessonii Forel, 1891
 Pheidole bicarinata Mayr, 1870
 Pheidole biconstricta Mayr, 1870
 Pheidole bicornis Forel, 1899
 Pheidole bidens Wilson, 2003
 Pheidole bifurca Donisthorpe, 1941
 Pheidole bigote Longino, 2009
 Pheidole bilimeki Mayr, 1870
 Pheidole biloba (Karavaiev, 1935)
 Pheidole binasifera Wilson, 2003
 Pheidole binghamii Forel, 1902
 Pheidole biolleyi Forel, 1908
 Pheidole bison Wilson, 2003
 Pheidole blumenauensis Kempf, 1964
 Pheidole bluntschlii Forel, 1911
 Pheidole boliviana Wilson, 2003
 Pheidole boltoni Wilson, 2003
 Pheidole borgmeieri Kempf, 1972
 Pheidole boruca Wilson, 2003
 Pheidole bos Forel, 1893
 Pheidole brachyops Wilson, 2003
 Pheidole brandaoi Wilson, 2003
 Pheidole branstetteri Longino, 2009
 Pheidole braueri Forel, 1897
 Pheidole brevicona Mayr, 1887
 Pheidole brevicornis Mayr, 1876
 Pheidole breviseta Santschi, 1919
 Pheidole browni Wilson, 2003
 Pheidole bruchella Forel, 1915
 Pheidole bruchi Forel, 1914
 Pheidole bruesi Wheeler, 1911
 Pheidole brunnescens Santschi, 1929
 Pheidole bucculenta Forel, 1908
 Pheidole buchholzi Mayr, 1901
 Pheidole buckleyi Smith, 1951
 Pheidole bufo Wilson, 2003
 Pheidole bula Sarnat, 2008
 Pheidole bulliceps Wilson, 2003
 Pheidole bureni Wilson, 2003
 Pheidole butteli Forel, 1913

C 

 Pheidole caffra Emery, 1895
 Pheidole cairnsiana Forel, 1902
 Pheidole caldwelli Mann, 1921
 Pheidole calens Forel, 1901
 Pheidole californica Mayr, 1870
 Pheidole calimana Wilson, 2003
 Pheidole caltrop Wilson, 2003
 Pheidole cameroni Mayr, 1887
 Pheidole camilla Wilson, 2003
 Pheidole camptostela Kempf, 1972
 Pheidole capellinii Emery, 1887
 Pheidole capensis Mayr, 1862
 Pheidole capillata Emery, 1906
 Pheidole caracalla Wilson, 2003
 Pheidole carapuna Mann, 1916
 Pheidole carapunco Kusnezov, 1952
 Pheidole cardiella Wilson, 2003
 Pheidole cardinalis Wilson, 2003
 Pheidole caribbaea Wheeler, 1911
 Pheidole carinata Wilson, 2003
 Pheidole cariniceps Eguchi, 2001
 Pheidole carinote Longino, 2009
 Pheidole carrolli Naves, 1985
 Pheidole casta Wheeler, 1908
 Pheidole castanea (Smith, 1858)
 Pheidole cataphracta Wilson, 2003
 Pheidole cataractae Wheeler, 1916
 Pheidole caulicola Wilson, 2003
 Pheidole cavifrons Emery, 1906
 Pheidole cavigenis Wheeler, 1915
 Pheidole ceibana Wilson, 2003
 Pheidole celaena Wilson, 2003
 Pheidole centeotl Wheeler, 1914
 Pheidole cerebrosior Wheeler, 1915
 Pheidole ceres Wheeler, 1904
 Pheidole cerina Wilson, 2003
 Pheidole cervicornis Emery, 1900
 Pheidole ceylonica (Motschoulsky, 1863)
 Pheidole chalca Wheeler, 1914
 Pheidole chalcoides Wilson, 2003
 Pheidole charazana Wilson, 2003
 Pheidole cheesmanae Donisthorpe, 1941
 Pheidole cheesmannae Donisthorpe, 1941
 Pheidole chilensis Mayr, 1862
 Pheidole chloe Forel, 1908
 Pheidole chocoensis Wilson, 2003
 Pheidole christinae Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole christopherseni Forel, 1912
 Pheidole chrysops Wilson, 2003
 Pheidole cielana Wilson, 2003
 Pheidole cingulata (Smith, 1857)
 Pheidole citrina Wilson, 2003
 Pheidole clavata (Emery, 1877)
 Pheidole claviscapa Santschi, 1925
 Pheidole clementensis Gregg, 1969
 Pheidole clydei Gregg, 1950
 Pheidole clypeocornis Eguchi, 2001
 Pheidole cocciphaga Borgmeier, 1934
 Pheidole cockerelli Wheeler, 1908
 Pheidole coffeicola Borgmeier, 1934
 Pheidole colaensis Mann, 1921
 Pheidole colobopsis Mann, 1916
 Pheidole colpigaleata Eguchi, 2006
 Pheidole comata Smith, 1858
 Pheidole concentrica Forel, 1902
 Pheidole concinna Santschi, 1910
 Pheidole conficta Forel, 1902
 Pheidole confoedusta Wheeler, 1909
 Pheidole constanciae Forel, 1902
 Pheidole constipata Wheeler, 1908
 Pheidole coonoorensis Forel, 1902
 Pheidole coracina Wilson, 2003
 †Pheidole cordata Holl, 1829
 Pheidole cordiceps Mayr, 1868
 Pheidole cornicula Wilson, 2003
 Pheidole corticicola Santschi
 Pheidole coveri Wilson, 2003
 Pheidole cramptoni Wheeler, 1916
 Pheidole crassicornis Emery, 1895
 Pheidole crassinoda Emery, 1895
 Pheidole creightoni Gregg, 1955
 Pheidole crinita Wilson, 2003
 Pheidole crozieri Wilson, 2003
 Pheidole cryptocera Emery, 1900
 Pheidole cubaensis Mayr, 1862
 Pheidole cuevasi Wilson, 2003
 Pheidole cuitensis Forel, 1910
 Pheidole cuprina Wilson, 2003
 Pheidole cursor Wilson, 2003
 Pheidole cyrtostela Wilson, 2003

D 

 Pheidole dammermani Wheeler, 1924
 Pheidole daphne Wilson, 2003
 Pheidole darlingtoni Wheeler, 1936
 Pheidole darwini Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole dasypyx Wilson, 2003
 Pheidole davidsonae Wilson, 2003
 Pheidole davisi Wheeler, 1905
 Pheidole dea Santschi, 1921
 Pheidole debilis Longino, 2009
 Pheidole decarinata Santschi, 1929
 Pheidole decepticon Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole deceptrix Forel, 1899
 Pheidole defecta Santschi, 1923
 Pheidole deima Wilson, 2003
 Pheidole delecta Forel, 1899
 Pheidole delicata Wilson, 2003
 Pheidole deltea Eguchi, 2001
 Pheidole demeter Wilson, 2003
 Pheidole dentata Mayr, 1886
 Pheidole dentigula Smith, 1927
 Pheidole descolei Kusnezov, 1952
 Pheidole deserticola Forel, 1910
 Pheidole desertorum Wheeler, 1906
 Pheidole diabolus Wilson, 2003
 Pheidole diana Forel, 1908
 Pheidole diffidens (Walker, 1859)
 Pheidole diffusa (Jerdon, 1851)
 Pheidole diligens (Smith, 1858)
 Pheidole dinophila Wilson, 2003
 Pheidole dione Forel, 1913
 Pheidole dispar (Forel, 1895)
 Pheidole distincta Donisthorpe, 1943
 Pheidole distorta Forel, 1899
 Pheidole diversipilosa Wheeler, 1908
 Pheidole dodo Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole dolon Wilson, 2003
 Pheidole dorsata Wilson, 2003
 Pheidole dossena Wilson, 2003
 Pheidole drepanon Wilson, 2003
 Pheidole drogon Masako Ogasawara/Sarnat et al.
 Pheidole dryas Wilson, 2003
 Pheidole dugasi Forel, 1911
 Pheidole dumicola Wilson, 2003
 Pheidole duneraensis Bharti, 2001
 Pheidole durionei Santschi, 1923
 Pheidole dwyeri Gregg, 1969
 Pheidole dyctiota Kempf, 1972

E 

 Pheidole ectatommoides Wilson, 2003
 Pheidole ecuadorana Wilson, 2003
 Pheidole eidmanni Menozzi, 1926
 Pheidole elecebra (Wheeler, 1904)
 Pheidole elegans Donisthorpe, 1938
 Pheidole elisae Emery, 1900
 Pheidole elongicephala Eguchi, 2008
 Pheidole embolopyx Brown, 1968
 Pheidole emmae Forel, 1905
 Pheidole ensifera Forel, 1897
 Pheidole eowilsoni Longino, 2009
 Pheidole eparmata Wilson, 2003
 Pheidole epetrion Wilson, 2003
 Pheidole epiphyta Longino, 2009
 Pheidole erato Mann, 1919
 Pheidole erethizon Wilson, 2003
 Pheidole eriophora Wilson, 2003
 Pheidole ernsti Forel, 1912
 Pheidole erratilis Wilson, 2003
 Pheidole escherichii Forel, 1910
 Pheidole euryscopa Wilson, 2003
 Pheidole exarata Emery, 1896
 Pheidole exasperata (Mayr, 1866)
 Pheidole excellens Mayr, 1862
 Pheidole excubitor Wilson, 2003
 Pheidole exigua Mayr, 1884
 Pheidole exquisita Wilson, 2003

F 

 Pheidole fabricator (Smith, 1858)
 Pheidole fadli Sharaf, 2007
 Pheidole fallax Mayr, 1870
 Pheidole fantasia Chapman, 1963
 Pheidole fatigata Bolton, 1995
 Pheidole feae Emery, 1895
 Pheidole fera Santschi, 1925
 Pheidole fergusoni Forel, 1902
 Pheidole fervens Smith, 1858
 Pheidole fervida Smith, 1874
 Pheidole fimbriata Roger, 1863
 Pheidole fiorii Emery, 1890
 Pheidole fissiceps Wilson, 2003
 Pheidole flavens Roger, 1863
 Pheidole flaveria Zhou & Zheng, 1999
 Pheidole flavida Mayr, 1887
 Pheidole flavifrons Wilson, 2003
 Pheidole flavothoracica Viehmeyer, 1914
 Pheidole floricola Wilson, 2003
 Pheidole floridana Emery, 1895
 Pheidole foederalis Borgmeier, 1928
 Pheidole foreli Mayr, 1901
 Pheidole fortis Eguchi, 2006
 Pheidole fossimandibula Longino, 2009
 Pheidole foveolata Eguchi, 2006
 Pheidole fowleri Wilson, 2003
 Pheidole fracticeps Wilson, 2003
 Pheidole fullerae Wilson, 2003
 Pheidole funki LaPolla & Cover, 2005
 Pheidole funkikoensis Wheeler, 1929
 Pheidole furcata Sarnat, 2008
 Pheidole furtiva Wilson, 2003
 Pheidole fuscula Emery, 1900

G 

 Pheidole gagates Wilson, 2003
 Pheidole gaigei Forel, 1914
 Pheidole galba Wilson, 2003
 Pheidole gambogia Donisthorpe, 1948
 Pheidole gangamon Wilson, 2003
 Pheidole gatesi (Wheeler, 1927)
 Pheidole gauthieri Forel, 1901
 Pheidole gellibrandi Clark, 1934
 Pheidole geminata Wilson, 2003
 Pheidole gemmula Wilson, 2003
 Pheidole geraesensis Santschi, 1929
 Pheidole germaini Emery, 1896
 Pheidole gertrudae Forel, 1886
 Pheidole ghatica Forel, 1902
 Pheidole ghigii Emery, 1900
 Pheidole gibba Mayr, 1887
 Pheidole gibbata Borgmeier, 1934
 Pheidole gigaflavens Wilson, 2003
 Pheidole gigas Wilson, 2003
 Pheidole gigliolii Menozzi, 1935
 Pheidole gilva Wilson, 2003
 Pheidole gilvescens Creighton & Gregg, 1955
 Pheidole glabrella Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole globularia Wilson, 2003
 Pheidole glomericeps Wilson, 2003
 Pheidole gnomus Wilson, 2003
 Pheidole godmani Forel, 1893
 Pheidole goeldii Forel, 1895
 Pheidole gombakensis Eguchi, 2001
 Pheidole gouldi Forel, 1886
 Pheidole gracilescens (Smith, 1860)
 Pheidole gracilipes (Motschoulsky, 1863)
 Pheidole gradifer Wilson, 2003
 Pheidole grallatrix Emery, 1899
 Pheidole grandinodus Wilson, 2003
 Pheidole granulata Pergande, 1896
 Pheidole gravida Wilson, 2003
 Pheidole grayi Forel, 1902
 Pheidole grex Wilson, 2003
 Pheidole grundmanni Smith, 1953
 Pheidole guajirana Wilson, 2003
 Pheidole guayasana Wilson, 2003
 Pheidole guerrerana Wilson, 2003
 Pheidole guilelmimuelleri Forel, 1886
 Pheidole guineensis (Fabricius, 1793)
 Pheidole gulo Wilson, 2003
 Pheidole gymnoceras Longino, 2009

H 

 Pheidole hainanensis Chen, Ye, Lu & Zhou, 2011
 Pheidole hamtoni Wilson, 2003
 Pheidole harlequina Wilson, 2003
 Pheidole harrisonfordi Wilson, 2003
 Pheidole hartmeyeri Forel, 1907
 Pheidole haskinsorum Wilson, 2003
 Pheidole hasticeps Wilson, 2003
 Pheidole havilandi Forel, 1911
 Pheidole haywardi Kusnezov, 1952
 Pheidole hazenae Wilson, 2003
 Pheidole hecate Wheeler, 1911
 Pheidole hector Wilson, 2003
 Pheidole hedlundorum Wilson, 2003
 Pheidole heliosa Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole hercules Donisthorpe, 1941
 Pheidole heterothrix Santschi, 1923
 Pheidole hetschkoi Emery, 1896
 Pheidole hewitti Santschi, 1932
 Pheidole heyeri Forel, 1899
 Pheidole hierax Wilson, 2003
 Pheidole hirsuta Emery, 1896
 Pheidole hirtula Forel, 1899
 Pheidole hispaniolae Wilson, 2003
 Pheidole hizemops Wilson, 2003
 Pheidole hoelldobleri Wilson, 2003
 Pheidole hongkongensis Wheeler, 1928
 Pheidole hoplitica Wilson, 2003
 Pheidole horni Emery, 1901
 Pheidole horribilis Wilson, 2003
 Pheidole hortensis Forel, 1913
 Pheidole hortonae Wilson, 2003
 Pheidole hospes Smith, 1865
 Pheidole hospita Bingham, 1903
 Pheidole huacana Wilson, 2003
 Pheidole huberi Forel, 1911
 Pheidole huilana Wilson, 2003
 Pheidole humeralis Wheeler, 1908
 Pheidole humeridens Wilson, 2003
 Pheidole hyatti Emery, 1895

I 

 Pheidole iceni Fernández, 2011
 Pheidole impressa Mayr, 1870
 Pheidole impressiceps Mayr, 1876
 Pheidole inca Wilson, 2003
 Pheidole incerta (Smith, 1863)
 Pheidole incisa Mayr, 1870
 Pheidole incurvata Viehmeyer, 1924
 Pheidole indagatrix Wilson, 2003
 Pheidole indica Mayr, 1879
 Pheidole indosinensis Wheeler, 1928
 Pheidole industa Santschi, 1939
 Pheidole inermis Mayr, 1870
 Pheidole infernalis Wilson, 2003
 Pheidole inflexa Santschi, 1923
 Pheidole innotata Mayr, 1866
 Pheidole innupta Menozzi, 1931
 Pheidole inornata Eguchi, 2001
 Pheidole inquilina (Wheeler, 1903)
 Pheidole inscrobiculata Viehmeyer, 1916
 Pheidole insipida Forel, 1899
 Pheidole inversa Forel, 1901
 Pheidole irritans (Smith, 1858)
 Pheidole isis Mann, 1919

J 

 Pheidole jacobsoni Forel, 1911
 Pheidole jaculifera Wilson, 2003
 Pheidole jamaicensis Wheeler, 1908
 Pheidole janzeni Longino, 2009
 Pheidole jeannei Wilson, 2003
 Pheidole jelskii Mayr, 1884
 Pheidole jivaro Wilson, 2003
 Pheidole jonas Forel, 1907
 Pheidole jordanica Saulcy, 1874
 Pheidole jubilans Forel, 1911
 Pheidole jucunda Forel, 1885
 Pheidole jujuyensis Forel, 1913
 Pheidole juniperae Wilson, 2003

K 

 Pheidole karolmorae Longino, 2009
 Pheidole karolsetosa Longino, 2009
 Pheidole katonae Forel, 1907
 Pheidole kikutai Eguchi, 2001
 Pheidole kitschneri Forel, 1910
 Pheidole knowlesi Mann, 1921
 Pheidole kochi (Emery, 1911)
 Pheidole kohli Mayr, 1901
 Pheidole komori Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole kugleri Wilson, 2003
 Pheidole kukrana Wilson, 2003
 Pheidole kuna Wilson, 2003
 Pheidole kusnezovi Wilson, 2003

L 

 Pheidole laelaps Wilson, 2003
 Pheidole laevicolor Eguchi, 2006
 Pheidole laevifrons Mayr, 1887
 Pheidole laevinota Forel, 1908
 Pheidole laevithorax Eguchi, 2008
 Pheidole laeviventris Mayr, 1870
 Pheidole laevivertex Forel, 1901
 Pheidole lagunculinoda Longino, 2009
 Pheidole laidlowi Mann, 1916
 Pheidole lamellinoda Forel, 1902
 Pheidole lamia Wheeler, 1901
 Pheidole laminata Emery, 1900
 Pheidole lancifera Wilson, 2003
 Pheidole lanigera Wilson, 2003
 Pheidole lanuginosa Wilson, 1984
 Pheidole laselva Wilson, 2003
 Pheidole laticornis Wilson, 2003
 Pheidole laticrista Santschi, 1916
 Pheidole latinoda Roger, 1863
 Pheidole lattkei Wilson, 2003
 Pheidole laudatana Wilson, 2003
 Pheidole lemnisca Wilson, 2003
 Pheidole lemur Forel, 1912
 Pheidole leoncortesi Longino, 2009
 Pheidole leonina Wilson, 2003
 Pheidole leptina Wilson, 2003
 Pheidole liengmei Forel, 1894
 Pheidole lignicola Mayr, 1887
 Pheidole lilloi (Kusnezov, 1952)
 Pheidole liteae Forel, 1910
 Pheidole littoralis Cole, 1952
 Pheidole lobulata Emery, 1900
 Pheidole loki Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole lokitae Forel, 1913
 Pheidole longiceps Mayr, 1876
 Pheidole longicornis Emery, 1888
 Pheidole longinoi Wilson, 2003
 Pheidole longior Santschi, 1933
 Pheidole longipes (Latreille, 1802)
 Pheidole longiscapa Forel, 1901
 Pheidole longiseta Wilson, 2003
 Pheidole longispinosa Forel, 1891
 Pheidole lourothi Wilson, 2003
 Pheidole lovejoyi Wilson, 2003
 Pheidole lucaris Wilson, 2003
 Pheidole lucida Forel, 1895
 Pheidole lucioccipitalis Eguchi, 2001
 Pheidole lucretii Santschi, 1923
 Pheidole lupus Wilson, 2003
 Pheidole lustrata Wilson, 2003
 Pheidole luteipes Emery, 1914
 Pheidole lutzi Forel, 1905

M 

 Pheidole macclendoni Wheeler, 1908
 Pheidole machetula Wilson, 2003
 Pheidole mackayi Wilson, 2003
 Pheidole macracantha Wilson, 2003
 Pheidole macromischoides Wilson, 2003
 Pheidole macrops Wilson, 2003
 Pheidole maculifrons Wheeler, 1929
 Pheidole madecassa Forel, 1892
 Pheidole madrensis Wilson, 2003
 Pheidole magna Eguchi, 2006
 Pheidole magrettii Emery, 1887
 Pheidole maja Forel, 1886
 Pheidole makilingi Viehmeyer, 1916
 Pheidole malabarica (Jerdon, 1851)
 Pheidole malinsii Forel, 1902
 Pheidole mallota Wilson, 2003
 Pheidole mamore Mann, 1916
 Pheidole manteroi Emery, 1897
 Pheidole mantilla Wilson, 2003
 Pheidole manuana Wilson, 2003
 Pheidole manukana Eguchi, 2001
 Pheidole marcidula Wheeler, 1908
 Pheidole maufei Arnold, 1920
 Pheidole mayri Forel, 1894
 Pheidole medioflava Donisthorpe, 1941
 Pheidole megacephala (Fabricius, 1793)
 Pheidole megatron Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole meihuashanensis Li & Chen, 1992
 Pheidole meinerti Forel, 1905
 Pheidole meinertopsis Wilson, 2003
 Pheidole melanogaster Donisthorpe, 1943
 Pheidole melastomae Wilson, 2003
 Pheidole mendanai Mann, 1919
 Pheidole mendicula Mann, 1919
 Pheidole mentita Santschi, 1914
 Pheidole mera Wilson, 2003
 Pheidole merimbun Eguchi, 2001
 Pheidole mesomontana Longino, 2009
 Pheidole metallescens Emery, 1895
 Pheidole metana Wilson, 2003
 Pheidole micon Wilson, 2003
 Pheidole micridris Wilson, 2003
 Pheidole microgyna Wheeler, 1928
 Pheidole microps Wilson, 2003
 Pheidole micula Wheeler, 1915
 Pheidole midas Wilson, 2003
 Pheidole militicida Wheeler, 1915
 Pheidole minax Wilson, 2003
 Pheidole minensis Santschi, 1923
 Pheidole minima Mayr, 1901
 Pheidole minor (Jerdon, 1851)
 Pheidole minuscula Bernard, 1953
 Pheidole minutula Mayr, 1878
 Pheidole mirabilis Wilson, 2003
 Pheidole miseranda Wheeler, 1924
 Pheidole mittermeieri Wilson, 2003
 Pheidole mixteca Wilson, 2003
 Pheidole mjobergi Forel, 1915
 Pheidole modiglianii Emery, 1900
 Pheidole moerens Wheeler, 1908
 Pheidole moffetti Wilson, 2003
 Pheidole monstrosa Wilson, 2003
 Pheidole montana Eguchi, 1999
 Pheidole monteverdensis Wilson, 2003
 Pheidole mooreorum Wilson, 2003
 Pheidole morelosana Wilson, 2003
 Pheidole morrisii Forel, 1886
 Pheidole moseni Wheeler, 1925
 Pheidole mosenopsis Wilson, 2003
 Pheidole multidens Forel, 1902
 Pheidole multispina Wilson, 2003
 Pheidole mus Forel, 1902
 Pheidole mutisi Fernández & Wilson, 2008
 Pheidole mylognatha Wheeler, 1922

N 

 Pheidole nana Emery, 1894
 Pheidole naoroji Forel, 1902
 Pheidole napoensis Wilson, 2003
 Pheidole nasifera Wilson, 2003
 Pheidole nasutoides Hölldobler & Wilson, 1992
 Pheidole naylae Wilson, 2003
 Pheidole nebulosa Wilson, 2003
 Pheidole nemoralis Forel, 1892
 Pheidole neokohli Wilson, 1984
 Pheidole neolongiceps Brown, 1950
 Pheidole neolongiscapa Özdikmen, 2010
 Pheidole neoschultzi LaPolla, 2006
 Pheidole nesiota Wilson, 2003
 Pheidole nietneri Emery, 1901
 Pheidole nigella Emery, 1894
 Pheidole nigeriensis Santschi, 1914
 Pheidole nigricula Wilson, 2003
 Pheidole nigritella Bernard, 1953
 Pheidole nimba Bernard, 1953
 Pheidole nindi Mann, 1919
 Pheidole nitella Wilson, 2003
 Pheidole nitidicollis Emery, 1896
 Pheidole nitidula Emery, 1888
 Pheidole njassae Viehmeyer, 1914
 Pheidole noar Wilson, 2003
 Pheidole noda Smith, 1874
 Pheidole nodgii Forel, 1905
 Pheidole nodifera (Smith, 1858)
 Pheidole nubicola Wilson, 2003
 Pheidole nubila Emery, 1906
 Pheidole nuculiceps Wheeler, 1908

O 

 Pheidole oaxacana Wilson, 2003
 Pheidole obnixa Forel, 1912
 Pheidole obrima Wilson, 2003
 Pheidole obscurifrons Santschi, 1925
 Pheidole obscurithorax Naves, 1985
 Pheidole obtusopilosa Mayr, 1887
 Pheidole obtusospinosa Pergande, 1896
 Pheidole occipitalis André, 1890
 Pheidole oceanica Mayr, 1866
 Pheidole ocellata Zhou, 2001
 Pheidole ochracea Eguchi, 2008
 Pheidole oculata (Emery, 1899)
 Pheidole oliveirai Wilson, 2003
 Pheidole olsoni Wilson, 2003
 Pheidole onifera Mann, 1921
 Pheidole onyx Wilson, 2003
 Pheidole opaciventris Mayr, 1876
 Pheidole optiva Forel, 1901
 Pheidole orbica Forel, 1893
 Pheidole oswaldi Forel, 1891
 Pheidole otisi Wilson, 2003
 Pheidole oxyops Forel, 1908

P 

 Pheidole paiute Gregg, 1959
 Pheidole palenquensis Wilson, 2003
 Pheidole pallidula (Nylander, 1849)
 Pheidole pampana Santschi, 1929
 Pheidole paraensis Wilson, 2003
 Pheidole pararugiceps Longino, 2009
 Pheidole parasitica Wilson, 1984
 Pheidole pariana Wilson, 2003
 Pheidole parva Mayr, 1865
 Pheidole parvicorpus Eguchi, 2001
 Pheidole peckorum Wilson, 2003
 Pheidole pedana Wilson, 2003
 Pheidole pegasus Sarnat, 2008
 Pheidole peguensis Emery, 1895
 Pheidole pelor Wilson, 2003
 Pheidole peltastes Wilson, 2003
 Pheidole penetralis Smith, 1863
 Pheidole pepo Wilson, 2003
 Pheidole peregrina Wheeler, 1916
 Pheidole perkinsi Wilson, 2003
 Pheidole perpilosa Wilson, 2003
 Pheidole perpusilla Emery, 1894
 Pheidole perryorum Wilson, 2003
 Pheidole peruviana Wilson, 2003
 Pheidole petrensis Wilson, 2003
 Pheidole phanigaster Longino, 2009
 Pheidole philemon Forel, 1910
 Pheidole philippi Emery, 1915
 Pheidole phipsoni Forel, 1902
 Pheidole pholeops Wilson, 2003
 Pheidole picea (Buckley, 1866)
 Pheidole piceonigra Emery, 1922
 Pheidole picobarva Longino, 2009
 Pheidole pidax Wilson, 2003
 Pheidole pieli Santschi, 1925
 Pheidole pilifera (Roger, 1863)
 Pheidole pilispina Wilson, 2003
 Pheidole piliventris (Smith, 1858)
 Pheidole pilosior Wilson, 2003
 Pheidole pinealis Wheeler, 1908
 Pheidole pinicola Wilson, 2003
 Pheidole plagiaria Smith, 1860
 Pheidole planidorsum Eguchi, 2001
 Pheidole planifrons Santschi, 1920
 Pheidole plato Wilson, 2003
 Pheidole platypus Crawley, 1915
 Pheidole plebecula Forel, 1899
 Pheidole plinii Forel, 1911
 Pheidole polita Emery, 1894
 Pheidole polymorpha Wilson, 2003
 Pheidole porcula Wheeler, 1908
 Pheidole poringensis Eguchi, 2001
 Pheidole portalensis Wilson, 2003
 Pheidole potosiana Wilson, 2003
 Pheidole praeses Wilson, 2003
 Pheidole praeusta Roger, 1863
 Pheidole prattorum Wilson, 2003
 Pheidole prelli Forel, 1911
 †Pheidole primigenia Baroni Urbani, 1995
 Pheidole pronotalis Forel, 1902
 Pheidole prostrata Wilson, 2003
 Pheidole protea Forel, 1912
 Pheidole protensa Wilson, 2003
 Pheidole providens (Sykes, 1835)
 Pheidole proxima Mayr, 1876
 Pheidole psammophila Creighton & Gregg, 1955
 Pheidole psilogaster Wilson, 2003
 Pheidole pubiventris Mayr, 1887
 Pheidole pugnax Dalla Torre, 1892
 Pheidole pulchella Santschi, 1910
 Pheidole pullula Santschi, 1911
 Pheidole punctatissima Mayr, 1870
 Pheidole punctithorax Borgmeier, 1929
 Pheidole punctulata Mayr, 1866
 Pheidole purpurascens Emery, 1897
 Pheidole purpurea Longino, 2009
 Pheidole puttemansi Forel, 1911
 Pheidole pygmaea Wilson, 2003
 Pheidole pyriformis Clark, 1938

Q 

 Pheidole quadrensis Forel, 1900
 Pheidole quadriceps Wilson, 2003
 Pheidole quadricuspis Emery, 1900
 Pheidole quadriprojecta Smith, 1947
 Pheidole quadrispinosa (Smith, 1865)
 Pheidole quercicola Wilson, 2003
 Pheidole quiaccana Wheeler, 1925
 Pheidole quinata Eguchi, 2000

R 

 Pheidole rabo Forel, 1913
 Pheidole radoszkowskii Mayr, 1884
 Pheidole ragnax Fischer & Fisher, 2013
 †Pheidole rasnitsyni Dubovikoff, 2011
 Pheidole rebeccae Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole reclusi Forel, 1899
 Pheidole recondita Clouse, 2007
 Pheidole rectisentis Wilson, 2003
 Pheidole rectispina Wilson, 2003
 Pheidole rectitrudis Wilson, 2003
 Pheidole reflexans Santschi, 1933
 Pheidole reichenspergeri Santschi, 1923
 Pheidole renae Wilson, 2003
 Pheidole retivertex Eguchi, 2001
 Pheidole retronitens Santschi, 1930
 Pheidole rhea Wheeler, 1908
 Pheidole rhinoceros Forel, 1899
 Pheidole rhinomontana Longino, 2009
 Pheidole rhytifera Wilson, 2003
 Pheidole rinae Emery, 1900
 Pheidole risii Forel, 1892
 Pheidole riveti Santschi, 1911
 Pheidole roberti Forel, 1902
 Pheidole rochai Forel, 1912
 Pheidole rogeri Emery, 1896
 Pheidole rogersi Forel, 1902
 Pheidole rohani Santschi, 1925
 Pheidole roosevelti Mann, 1921
 Pheidole rosae Forel, 1901
 Pheidole rosula Wilson, 2003
 Pheidole rotundiceps Wilson, 2003
 Pheidole roushae Wilson, 2003
 Pheidole rubiceps Wilson, 2003
 Pheidole rudigenis Emery, 1906
 Pheidole ruficeps (Smith, 1861)
 Pheidole rufipilis Forel, 1908
 Pheidole rugaticeps Emery, 1877
 Pheidole rugatula Santschi, 1933
 Pheidole rugiceps Wilson, 2003
 Pheidole rugifera Eguchi, 2001
 Pheidole rugithorax Eguchi, 2008
 Pheidole rugosa Smith, 1858
 Pheidole rugulosa Gregg, 1959
 Pheidole rutilana Wilson, 2003
 Pheidole ryukyuensis Ogata, 1982

S 

 Pheidole sabahna Eguchi, 2000
 Pheidole sabella Wilson, 2003
 Pheidole sabina Wilson, 2003
 Pheidole sagax Wilson, 2003
 Pheidole sagei Forel, 1902
 Pheidole sagittaria Wilson, 2003
 Pheidole sarawakana Forel, 1911
 Pheidole sarcina Forel, 1912
 Pheidole sarpedon Wilson, 2003
 Pheidole sauberi Forel, 1905
 Pheidole saxicola Wheeler, 1922
 Pheidole sayapensis Eguchi, 2001
 Pheidole scabriuscula Gerstäcker, 1871
 Pheidole scalaris Wilson, 2003
 Pheidole scapulata Santschi, 1923
 Pheidole schmalzi Emery, 1894
 Pheidole schoedli Eguchi, Hashimoto & Malsch, 2006
 Pheidole schoutedeni Forel, 1913
 Pheidole schultzei Forel, 1910
 Pheidole schwarzmaieri Borgmeier, 1939
 Pheidole sciara Cole, 1955
 Pheidole scimitara Wilson, 2003
 Pheidole sciophila Wheeler, 1908
 Pheidole scolioceps Wilson, 2003
 Pheidole scrobifera Emery, 1896
 Pheidole sculptior Forel, 1893
 Pheidole sculpturata Mayr, 1866
 Pheidole sebofila Longino, 2009
 Pheidole securigera Wilson, 2003
 Pheidole seeldrayersi Forel, 1910
 Pheidole selathorax Zhou, 2001
 Pheidole seligmanni Wilson, 2003
 Pheidole semidea Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole semilaevis Forel, 1901
 Pheidole senex Gregg, 1952
 Pheidole senilis Santschi, 1929
 Pheidole sensitiva Borgmeier, 1959
 Pheidole sepulchralis Bingham, 1903
 Pheidole sericella Viehmeyer, 1914
 Pheidole servilia Wilson, 2003
 Pheidole setosa Fischer, Hita Garcia & Peters, 2012
 Pheidole setsukoae Wilson, 2003
 Pheidole severini Forel, 1904
 Pheidole sexdentata Donisthorpe, 1948
 Pheidole sexspinosa Mayr, 1870
 Pheidole sharpi Forel, 1902
 Pheidole sicaria Wilson, 2003
 Pheidole sigillata Wilson, 2003
 Pheidole sikorae Forel, 1891
 Pheidole similigena Wheeler, 1937
 Pheidole simoni Emery, 1893
 Pheidole simonsi Wilson, 2003
 Pheidole simplex Wheeler, 1925
 Pheidole simplispinosa Sarnat, 2008
 Pheidole sinaitica Mayr, 1862
 Pheidole singaporensis Özdikmen, 2010
 Pheidole singularis Smith, 1863
 Pheidole sinica (Wu & Wang, 1992)
 Pheidole sitiens Wilson, 2003
 Pheidole skwarrae Wheeler, 1934
 Pheidole smythiesii Forel, 1902
 Pheidole socrates Forel, 1912
 Pheidole soesilae Makhan, 2007
 Pheidole soritis Wheeler, 1908
 Pheidole sospes Forel, 1908
 Pheidole spadonia Wheeler, 1915
 Pheidole sparsisculpta Longino, 2009
 Pheidole spathicornis Wilson, 2003
 Pheidole spathifera Forel, 1902
 Pheidole spathipilosa Wilson, 2003
 Pheidole specularis Wilson, 2003
 Pheidole speculifera Emery, 1877
 Pheidole sperata Forel, 1915
 Pheidole sphaerica Wilson, 2003
 Pheidole spilota Wilson, 2003
 Pheidole spinicornis Eguchi, 2001
 Pheidole spininodis Mayr, 1887
 Pheidole spinoda (Smith, 1858)
 Pheidole spinulosa Forel, 1910
 Pheidole squalida Santschi, 1910
 Pheidole steinheili Forel, 1901
 Pheidole stigma Wilson, 2003
 Pheidole stomachosa Wheeler, 1917
 Pheidole strator Forel, 1910
 Pheidole striata 
 Pheidole striaticeps Donisthorpe, 1947
 Pheidole strigosa Wilson, 2003
 Pheidole stulta Forel, 1886
 Pheidole styrax Wilson, 2003
 Pheidole subaberrans (Kusnezov, 1952)
 Pheidole subarmata Mayr, 1884
 Pheidole submonticola Eguchi, 2001
 Pheidole subnuda Wilson, 2003
 Pheidole subreticulata Emery, 1894
 Pheidole subsphaerica Wilson, 2003
 Pheidole sulcaticeps Roger, 1863
 Pheidole superba Wilson, 2003
 Pheidole susannae Forel, 1886
 Pheidole susanowo Onoyama & Terayama, 1999
 Pheidole sykesii Forel, 1902
 Pheidole symbiotica Wasmann, 1909
 Pheidole synanthropica Longino, 2009
 Pheidole synarmata Wilson, 2003

T 

 Pheidole tachigaliae Wheeler, 1921
 Pheidole tachirana Wilson, 2003
 Pheidole taipoana Wheeler, 1928
 Pheidole taivanensis Forel, 1912
 Pheidole tambopatae Wilson, 2003
 Pheidole tandjongensis Forel, 1913
 Pheidole tanyscapa Wilson, 2003
 Pheidole tarchon Wilson, 2003
 Pheidole tasmaniensis Mayr, 1866
 Pheidole taurus Emery, 1906
 Pheidole tawauensis Eguchi, 2001
 Pheidole templaria Forel, 1902
 Pheidole tenebricosa Eguchi, 2001
 Pheidole tenerescens Wheeler, 1922
 Pheidole teneriffana Forel, 1893
 Pheidole tennantae Wilson, 2003
 Pheidole tenuicephala Longino, 2009
 Pheidole tenuiclavata Donisthorpe, 1943
 Pheidole tenuinodis Mayr, 1901
 Pheidole tenuis Wilson, 2003
 Pheidole tepicana Pergande, 1896
 Pheidole tepuicola Wilson, 2003
 Pheidole termitobia Forel, 1901
 Pheidole termitophila Forel, 1904
 Pheidole terraceensis Bharti, 2001
 Pheidole terresi Wheeler & Mann, 1914
 Pheidole terribilis Wilson, 2003
 †Pheidole tertiaria Carpenter, 1930
 †Pheidole tethepa Wilson, 1985
 Pheidole tetra Creighton, 1950
 Pheidole tetracantha Emery, 1897
 Pheidole tetrica Forel, 1913
 Pheidole tetroides Wilson, 2003
 Pheidole texana Wheeler, 1903
 Pheidole texticeps Wilson, 2003
 Pheidole thrasys Wilson, 2003
 Pheidole tigris Wilson, 2003
 Pheidole tijucana Borgmeier, 1927
 Pheidole tillandsiarum Wheeler, 1934
 Pheidole tisiphone Wheeler, 1911
 Pheidole titanis Wheeler, 1903
 Pheidole tjibodana Forel, 1905
 Pheidole tobini Wilson, 2003
 Pheidole tolteca Forel, 1901
 Pheidole torosa Wilson, 2003
 Pheidole trachyderma Emery, 1906
 Pheidole trageri Wilson, 2003
 Pheidole tragica Wheeler, 1934
 Pheidole traini Wilson, 2003
 Pheidole transfigens Forel, 1911
 Pheidole transversostriata Mayr, 1887
 Pheidole trapezoidea Viehmeyer, 1914
 Pheidole tricarinata Santschi, 1914
 Pheidole tricolor Donisthorpe, 1949
 Pheidole triconstricta Forel, 1886
 Pheidole trinitatis Wilson, 2003
 Pheidole triplex Wilson, 2003
 Pheidole tristicula Wilson, 2003
 Pheidole tristis (Smith, 1858)
 Pheidole tristops Wilson, 2003
 Pheidole truncula Wilson, 2003
 Pheidole tschinkeli Wilson, 2003
 Pheidole tumida Eguchi, 2008
 Pheidole turneri Forel, 1902
 Pheidole tuxtlasana Wilson, 2003
 Pheidole tysoni Forel, 1901

U 

 Pheidole ulothrix Wilson, 2003
 Pheidole umbonata Mayr, 1870
 Pheidole umphreyi Wilson, 2003
 Pheidole uncagena Sarnat, 2008
 Pheidole unicornis Wilson, 2003
 Pheidole upeneci Forel, 1913
 Pheidole ursus Mayr, 1870

V 

 Pheidole vafella Wheeler, 1925
 Pheidole vafra Santschi, 1923
 Pheidole valens Wilson, 2003
 Pheidole vallicola Wheeler, 1915
 Pheidole vallifica Forel, 1901
 Pheidole vanderveldi Forel, 1913
 Pheidole variabilis Mayr, 1876
 Pheidole variolosa Emery, 1892
 Pheidole vatu Mann, 1921
 Pheidole veletis Wilson, 2003
 Pheidole velox Emery, 1887
 Pheidole venatrix Wilson, 2003
 Pheidole verricula Wilson, 2003
 Pheidole vestita Wilson, 2003
 Pheidole veteratrix Forel, 1891
 Pheidole victima Santschi, 1929
 Pheidole victoris Forel, 1913
 Pheidole vieti Eguchi, 2008
 Pheidole vigilans (Smith, 1858)
 Pheidole violacea Wilson, 2003
 Pheidole virago Wheeler, 1915
 Pheidole viriosa Wilson, 2003
 Pheidole viserion
 Pheidole vistana Forel, 1914
 Pheidole vomer Wilson, 2003
 Pheidole vorax (Fabricius, 1804)
 Pheidole vulcan Fischer & Fisher, 2013
 Pheidole vulgaris Eguchi, 2006

W 

 Pheidole walkeri Mann, 1922
 Pheidole wallacei Mann, 1916
 Pheidole wardi Wilson, 2003
 Pheidole watsoni Forel, 1902
 Pheidole weiseri Forel, 1910
 Pheidole wheelerorum MacKay, 1988
 Pheidole wiesei Wheeler, 1919
 Pheidole williamsi Wheeler, 1919
 Pheidole wilsoni Mann, 1921
 Pheidole wolfringi Forel, 1908
 Pheidole woodmasoni Forel, 1885
 Pheidole wroughtonii Forel, 1902

X 

 Pheidole xanthocnemis Emery, 1914
 Pheidole xanthogaster Wilson, 2003
 Pheidole xerophila Wheeler, 1908
 Pheidole xocensis Forel, 1913
 Pheidole xyston Wilson, 2003

Y 

 Pheidole yaqui Creighton & Gregg, 1955
 Pheidole yeensis Forel, 1902
 Pheidole yucatana Wilson, 2003

Z 

 Pheidole zelata Wilson, 2003
 Pheidole zeteki Smith, 1947
 Pheidole zhoushanensis Li & Chen, 1992
 Pheidole zoceana Santschi, 1925
 Pheidole zoster Wilson, 2003

Примітки 

Мурашки
Pheidole